Little Black Book (film), een film uit 2004 van Nick Hurran
Little Black Book (mode), een boek uit 2014 van Sofie Valkiers